Terpides är ett släkte av dagsländor. Terpides ingår i familjen starrdagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Starrdagsländor
Terpides